Alexis  peut désigner :

empereurs
 Alexis  Comnène (1058-1118), empereur byzantin de 1081 à 1118 ;
 Alexis  (v.1182-1122), petit-fils d'Andronic  Comnène (empereur byzantin), empereur de Trébizonde de 1204 à 1222 ;
 Alexis  (1629-1676), empereur de Russie de 1645 à 1676 ;

ecclésiastiques
 Alexis  (1296-1378), patriarche de Moscou de 1354 à 1378, canonisé en 1448 ;
 Alexis  (1877-1970),  de l'Église orthodoxe russe (1945-1970).

Alexis 01